Agua Dulce kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Dulce, San Luis Potosí, ort, Rioverde, 
 Agua Dulce, Papantla, ort, ort, Veracruz, 
 Agua Dulce, Agua Dulce, ort, ort, Veracruz, 
 Agua Dulce, Puebla, ort, 
 Agua Dulce (kommun), ort, Veracruz, 
 Agua Dulce, San Pedro Jicayán, ort, 
 Agua Dulce, Huajuapan de León, ort, 
 Agua Dulce, Putla Villa de Guerrero, ort, 
 Agua Dulce, San Pedro Ixtlahuaca, ort, 
 Agua Dulce, Chiapas, ort, Motozintla, 
 Agua Dulce, San José Tenango, ort, 
 Agua Dulce, Colima, ort, Villa de Álvarez, 
 Agua Dulce, Guerrero, ort, Tlapa de Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar